Кубок независимости Армении по футболу сезона 2021/22 ― это 31-й сезон национального кубка Армении. Соревнования начались 15 сентября 2021 года и завершились 8 мая 2022 года. «Арарат» защищал титул чемпиона, а новым чемпионом впервые стал «Нораванк» из Вайка.

Турнирная сетка

Первый раунд 
Матчи прошли 15-17 сентября 2021 года. В этом раунде участвовали 2 команды из Первой лиги Армении и 6 команд из премьер-лиги.

Четвертьфинал 
Матчи прошли 21 и 23-25 ноября 2021 года.

Полуфиналы 
Матчи прошли 2-3 апреля 2022 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2021/22
 Первая лига Армении по футболу 2021/22

Ссылки 
 Кубок Армении по футболу 2021/2022 на сайте ФФА.

Кубок Армении по футболу
Спорт в Армении в 2021 году
Спорт в Армении в 2022 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022